NAJ steht für:
 Flughafen Naxçıvan (IATA-Code)
 North American Jet Charter Group (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Naj steht für:
 ein Musikinstrument, siehe Nay

NaJ steht für:
 Natriumjodid, ein Salz

naj steht für:
 Nalu (ISO-639-3-Code), eine von Aussterben bedrohte westatlantische Sprache

Siehe auch:
 NAI
 NAY

Abkürzung